Требол има више значења:

 Требол (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Требол (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику